El término Santa Eugenia puede hacer referencia a:

 Eugenia, mártir cristiana;
 Villa Santa Eugenia, localidad de la Argentina;
 Santa Eugenia, barrio administrativo en el distrito de Villa de Vallecas, en Madrid, España;
 Santa Eugenia, municipio balear del Pla de Mallorca, España;
 Santa Eugenia, parroquia del concejo asturiano de Villaviciosa, España;
 Santa Eugenia de Berga, municipio catalán de Osona, España;
 Santa Eugenia de Ter, barrio de la ciudad catalana de Gerona, España;
 Santa Eugénia', freguesia'' del municipio de Alijó, Portugal.